L'acronyme CRAL peut faire référence au :
 Centre de recherche astrophysique de Lyon, un laboratoire français de recherche situé à Saint-Genis-Laval et Lyon ;
 Centre de recherches sur les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris.